La nazionale di pallavolo maschile degli Emirati Arabi Uniti è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo degli Emirati Arabi Uniti ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica degli Emirati Arabi Uniti.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup